Real (Spaans voor Koninklijk) kan verwijzen naar:

Munteenheden 
 Braziliaanse real, de Braziliaanse munteenheid
 Peruviaanse real, voorheen een Peruviaanse munteenheid
 Portugese real, voorheen een Portugese munteenheid
 Spaanse real, voorheen een Spaanse munteenheid

Voetbalclubs 
 Real Betis, Sevilla
 Real Madrid CF
 Real Oviedo
 Real Sociedad, San Sebastián
 Real Valladolid
 Real Zaragoza

Plaatsen in Portugal 
 Real (Amarante)
 Real (Braga)
 Real (Castelo de Paiva)
 Real (Penalva do Castelo)

Overige 
 Real (datatype in de informatica): zie zwevendekommagetal
Real (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia in de regio Valencia
 Real (galei), een galei van Juan van Oostenrijk tijdens de zeeslag bij Lepanto in 1571 - in het Museu Marítim de Barcelona
 Real (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Real (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon
 RealMedia, videocodecs en mediaspelers ontwikkeld door RealNetworks
 Palacio Real, een Koninklijk Paleis te Madrid
 Reales Alcázares, het Koninklijk Paleis van Sevilla
 Real Software, een Belgisch softwarebedrijf
 Real (hypermarkt), Europese hypermarktketen
 Real (IU), album van de Zuid-Koreaanse zangeres IU